Дубровка или Ковпыта () — левый приток протока Старый Днепр реки Днепра, протекающий по Черниговскому району (Черниговская область, Украина).

География 
Длина — 25 км. Русло реки в среднем течении (село Ковпыта) находится на высоте 123,4 м над уровнем моря.

Берёт начало в села Линея (Черниговский район). Река течёт на юго-запад, далее — северо-запад, в приустьевой части вновь делает поворот и течёт на юг. Впадает в озеро Старик, которое сообщается с протоком Старый Днепр реки Днепра, западнее села Старик (Черниговский райо).

Русло, кроме приустьевого участка, выпрямлено в канал (канализировано), шириной 8-9 м и шириной 1,4—1,7 м (достигает в среднем течении ширины 12 м и глубины 1,8 м). Пойма реки преобразована созданной сетью каналов с магистральным каналом, которым служит русло реки. На реке нет прудов.

Пойма занята очагами лесами и лесополосами, в приустьевой части — заболоченными участками с лугами.

Притоки:
Безымянные ручьи.

Населённые пункты на реке (от истока до устья):
 Ковпыта
 Шульговка
 Днепровское
 Шмаевка
 Старик

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990.

Притоки Днепра
Реки Черниговской области